Vizio di forma (romanzo)
 titolo originale del film Vizio di forma (film)